Nagl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nagl (1841–1921), österreichischer Numismatiker, Historiker und Jurist
 Alfred Nagl (Offizier) (1915–2021), österreichischer General
 Ferdinand Nagl (1891–1977), österreichischer Jurist und Politiker
 František Mořic Nágl (1889–1944), tschechischer Maler
 Franz Xaver Nagl (1855–1913), katholischer Erzbischof und Kardinal
 Hans Gösta Nagl (1910–1995), österreichischer Maler
 Herta Nagl-Docekal (* 1944), österreichische Universitätsprofessorin i. R.
 Johann Nagl (1905–1988), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Willibald Nagl (1856–1918), österreichischer Literaturhistoriker und Mundartforscher
 Ludwig Nagl (* 1944),  außerordentlicher Universitätsprofessor i. R. am Institut für Philosophie der Universität Wien
 Lukas Nagl (* 1987), Koch aus dem Salzkammergut
 Maly Nagl (1893–1977), Wiener Dudlerin und Wienerliedsängerin
 Manfred Nagl (* 1944), deutscher Informatiker
 Maria Assunta Nagl (1871–1944), österreichische Althistorikerin und Bibliothekarin
 Max Nagl (* 1960), österreichischer Musiker und Komponist
 Maximilian Nagl (* 1987), deutscher Motocrossfahrer
 Philipp Nagl (* ca. 1982), österreichischer Manager, Vorstandsvorsitzender der DB Netz AG
 Rudolf Nagl (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Siegbert Nagl (* 1929), österreichischer Verwaltungsjurist im Bundesrechnungshof der Republik Österreich
 Siegfried Nagl (* 1963), österreichischer Politiker
 Wilhelm Nagl (1894–1918), österreichischer Flugzeugführer und Kriegsheld

Nagl bezeichnet:

 eine Katastralgemeinde in der Steiermark, siehe Nagl (Gemeinde Sinabelkirchen) 

Siehe auch:

 Nagel (Begriffsklärung)
 Nagle